Angeliño, de son nom de naissance José Ángel Esmorís Tasende, né le  à Coristanco, est un footballeur espagnol évoluant au poste d'arrière gauche au TSG Hoffenheim, prêté par le RB Leipzig.

Biographie

Carrière en club

Manchester City (2013-2018) 
Le , il s'engage avec Manchester City. Il rejoint le club en janvier ou il intègre l'équipe des moins de 18 ans.

Avec l'équipe des moins de 19 ans de Manchester City, il atteint les quarts de finale en de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA en 2014 et 2015.

PSV Eindhoven (2018-2019) 
Le , après plusieurs prêts, il s'engage avec le PSV Eindhoven pour cinq saisons.

Lors de la saison 2018-2019, il participe pour la première fois à la phase de groupe de la Ligue des champions, prenant part à six rencontres. A cette occasion, il délivre une passe décisive lors de l'avant dernier match face au FC Barcelone.

Retour à Manchester City (2019-2020) 
Auteur d'une bonne saison au PSV Eindhoven Angeliño revient le  à Manchester City pour la somme de 12 millions d'euros.

RB Leipzig (depuis 2020) 
Le , Angeliño est prêté au RB Leipzig pour une demie saison. 

Le prêt est prolongé durant l'été 2020 pour l'ensemble de la saison 2020-2021, cette fois-ci avec une option d'achat ; Angeliño peut être transféré automatiquement s'il dispute un certain nombre de matchs. Le , après un match face au FC Augsbourg, l'option d'achat est activée pour un montant annoncé entre  et  d'euros et un contrat s'étendant jusqu'en 2025.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du New York City FC
Joueur du RCD Majorque
Joueur du NAC Breda
Joueur du PSV Eindhoven
Joueur du Manchester City FC
Joueur du RB Leipzig
Joueur du TSG 1899 Hoffenheim
Naissance en janvier 1997
Naissance dans la province de La Corogne